Lipno bezeichnet eine Stadt und Orte in Polen, Tschechien und Bosnien-Herzegowina:

 in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Lipno (Powiat Leszczyński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Leszczyński
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Lipno (Oksa), Dorf in der Gmina Oksa
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Lipno, Stadt, Stadtgemeinde und Sitz des Powiats Lipnowski
 Lipno, Siedlung in der Landgemeinde Lipno im Powiat Lipnowski
 Lipno, Dorf in der Gmina Jeżewo im Powiat Świecki
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Lipno (Drezdenko) (Liependorf, Kreis Friedeberg (Neumark)/Brandenburg), Dorf in der Gmina Drezdenko im Powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Lipno (Świdnica) (Lippen, Kreis Crossen/Brandenburg), Dorf in der Gmina Świdnica im Powiat Zielonogórski
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Lipno (Brzeźnio), Dorf in der Gmina Brzeźnio im Powiat Sieradzki
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Lipno (Zakrzówek), Dorf in der Gmina Zakrzówek im Powiat Kraśnicki
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Lipno (Platerów), Dorf in der Gmina Platerów im Powiat Łosicki
 Lipno (Przysucha), Dorf in der Gmina Przysucha im Powiat Przysuski
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Lipno (Niemodlin) (Lippen, Kreis Falkenberg/Schlesien), Dorf im Powiat Opolski 
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Lipno (Główczyce) (Liepen, Kreis Stolp/Pommern), Dorf im Powiat Słupski
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lipno (Połczyn-Zdrój) (Neu Liepenfier, Kreis Neustettin/Pommern), Dorf im  Powiat Świdwiński

 in Tschechien:
 Lipno u Postoloprt, Okres Louny
 Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Stadt im Bezirk Krumau
 den nach der Stadt benannten Stausee Lipno der Moldau
 einen Ortsteil der Gemeinde Líšťany u Stříbra, Okres Plzeň-sever

 in Bosnien-Herzegowina:
 Lipno (Ljubuški), Ort in der Gemeinde Ljubuški

Siehe auch:
 Gmina Lipno
 Stausee Lipno